Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1835.

Senatoren

Quellen 
 Staats-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1835. S. 17–20

Politik 1835
1835